Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force est un film de J. J. Abrams sorti en 2015. Cette œuvre a été adaptée dans d'autres médias :
 Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force, la novélisation du film écrite par Alan Dean Foster ;
 Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force est le nom de la bande originale du film.